Mayer (Arizona)
 Mayer (Minnesota)

Desambiguação